Foton peut être :
 programme Foton (ou Photon), séries de satellites soviétiques puis russes ;
 Foton, fabricant chinois d’automobiles.

Voir aussi 
 Photon